Traforo ferroviario del Frejus – traforo ferroviario, aperto nel 1871
Traforo stradale del Frejus – traforo stradale aperto nel 1980